Бабине́цкий се́льский сове́т () — название сельских советов на Украине:

 Бабинецкий сельский совет — Погребищенский район, Винницкая область. 
 Бабинецкий сельский совет — Борщёвский район, Тернопольская область.